Хоккейный клуб «Гедера» — израильский клуб по хоккею с шайбой из города Гедера. Основан в 2003 году.
Полное название команды по хоккею на льду — «Айс Тайгерс» Гедера. Команда по инлайн-хоккею — «Драгонз» Гедера.

История 
Клуб был образован в 2003 году в рамках развития культуры и спорта города Гедера.
В первые годы существования были созданы команды по инлайн-хоккею в трёх возрастных категориях.
В 2013 году в городе был открыт стадион для этого вида хоккея. В том же сезоне команда «ХК Гедера», составленная из хоккеистов
по инлайн-хоккею, впервые выступила в Национальном Дивизионе ИзХЛ 2012/2013 по хоккею на льду. Команда заняла 3-е место. В клубе также были созданы детские команды, принимающие участие в национальном первенстве по хоккею на льду. В сезоне 2013/2014 юношеская команда клуба заняла 7-е место.
В 2017 году команда выбыла в лигу арцит, которая просуществовала один сезон, и провела там турнир сезона 2017/2018.
Далее в израильском хоккее прошли большие изменения — несколько команд было распущено вместе с лигами леумит и арцит.
Ту же участь постигла команду по хоккею с шайбой из Гедеры. В 2020 году, на основе ХК Гедера, была создана команда Ришон Тайгерс, которая была включена во вновь созданную лигу Леумит. Команда победила в турнире и перешла в высшую лигу, где в сезоне 2021/2022 дошла до Плей-Офф и заняла четвёртое место.

Статистика выступлений «Тайгерс» в Чемпионате Израиля

Текущий состав 
 Верно на 29 октября 2022

Последний состав команды (сезон 2017/2018)

Основной состав

Результаты выступления в ИзХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, Д — дивизион

2012 - 2016

2017 
 В таблице указаны результаты регулярного сезона и финального этапа.
 РС - указано место занятое командой по результатам регулярного сезона.
 ФЭ — указано место занятое командой по результатам финального этапа.

См. также

Примечания

Ссылки 
Страница клуба на Фесбуке

Хоккейные клубы Израиля
Спорт в Гедере
Спорт в Ришон-ле-Ционе